Sept navires de la Royal Navy britannique ont été nommés HMS Richmond, d'après la ville de Richmond, en Angleterre, ou des nombreux titulaires du titre de duc de Richmond.

 , un navire de 26 canons lancé en 1655 comme , renommé HMS Richmond en 1660 et converti en brûlot entre 1688 et 1689. Il est vendu en 1698.
 , un voilier de 8 canons acheté en 1672 et vendu en 1685.
 , un vaisseau de ligne de sixième rang de 24 canons, anciennement Dauphin, capturé en 1745 et vendu en 1749.
 , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 32 canons, lancé en 1757, capturé par les Français en 1781, renommé Richmond, et brûlé en 1783 pour éviter sa capture par les Espagnols.
 , un brick de 14 canons, lancé en 1806 et vendu en 1814.
 , un destroyer de classe Wickes, anciennement , transféré de la United States Navy par le Destroyers for Bases Agreement en 1940. Il est prêté à la Marine royale canadienne en 1943, puis à la Marine soviétique en 1944 en prenant le nom de Zhivuchi.
 , une frégate de type 23 lancée en 1993 et encore en activité.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Royal Navy